Битка код Таненберга је историјски догађај који може да се односи на:

 Битка код Таненберга (1410) или битка код Гринвалда, битка из 1410. између пољско-литванске војске и Витезова Тевтонског реда;
 Битка код Таненберга (1914), велики сукоб између Руског и Немачког царства у првим данима Првог светског рата.